Аркуль — топоним.

 Аркуль — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Аркуль — посёлок городского типа в Нолинском районе Кировской области.